Stati Uniti d'America
Juniata – township della Contea di Tuscola, Michigan
Juniata – villaggio della Contea di Adams, Nebraska
Juniata – township della Contea di Bedford, Pennsylvania
Juniata – township della Contea di Blair, Pennsylvania
Juniata – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
Juniata – township della Contea di Perry, Pennsylvania